|-
| 146201 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146202 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146203 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146204 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146205 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146206 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146207 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146208 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146209 - ||  || 30 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146210 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146211 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146212 - ||  || 29 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146213 - ||  || 30 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146214 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146215 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146216 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146217 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146218 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146219 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146220 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146221 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146222 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146223 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146224 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146225 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146226 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146227 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146228 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146229 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146230 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146231 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146232 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146233 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146234 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146235 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 146236 - ||  || 28 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 146237 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146238 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146239 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146240 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146241 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146242 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146243 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146244 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146245 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146246 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146247 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146248 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146249 - ||  || 20 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146250 - ||  || 23 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 146251 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146252 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146253 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146254 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146255 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146256 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146257 - ||  || 17 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 146258 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146259 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146260 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146261 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146262 - ||  || 23 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146263 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146264 - ||  || 31 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146265 - ||  || 24 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146266 - || 2001 CY || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146267 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146268 Jennipolakis || 2001 DQ || 16 februarie 2001 ||  || 
|-
| 146269 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146270 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146271 - ||  || 20 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146272 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146273 - ||  || 15 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146274 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146275 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146276 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146277 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146278 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146279 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146280 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146281 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146282 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146283 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146284 - ||  || 29 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146285 - ||  || 24 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146286 - ||  || 26 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146287 - ||  || 20 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146288 - || 2001 GC || 1 aprilie 2001 || Kanab || 
|-
| 146289 - ||  || 13 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146290 - ||  || 16 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146291 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146292 - ||  || 21 aprilie 2001 ||  || 
|-
| 146293 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146294 - ||  || 26 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146295 - ||  || 16 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146296 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146297 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146298 - ||  || 30 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146299 - || 2001 JR || 4 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146300 - ||  || 14 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-